Terra de ninguém — território não ocupado (em inglês: no man's land)

Lugares

Reino Unido 
No Man's Land, Cornwall, Inglaterra
 Forte No Man's Land, fora da costa da Inglaterra
Nomansland, Devon, Inglaterra
Nomansland, Hertfordshire, Inglaterra
Nomansland, Wiltshire, Inglaterra

Estados Unidos 
No Man's Land, Illinois, Estados Unidos
Nomans Land Navy Airfield, Estados Unidos
 Nomans Land (Massachusetts), Estados Unidos
 Oklahoma Panhandle, Estados Unidos
 A Neutral Ground (Louisiana), uma antiga terra de ninguém entre a Louisiana americana e o Texas espanhol no século XIX

Outro lugar 
No Man's Land, Ilhas Malvinas

Filme
 No Man's Land, o título francês para o filme alemão de 1931 Inferno na Terra
 No Man's Land (1962), um filme estrelando Roger Moore
 No Man's Land (1964), um filme estadunidense sobre a Guerra da Coreia
 No Man's Land (1984), um filme de televisão estadunidense dirigido por Rod Holcomb
 No Man's Land (1985), um filme em língua francesa dirigido por Alain Tanner
 No Man's Land (1987), um filme estadunidense dirigido por Peter Werner
 No Man's Land (2001), um filme em língua bósnia dirigido por Danis Tanović
 No Man's Land: A ascensão de Reeker, um filme estadunidense de 2008 dirigido por Dave Payne
 No Man's Land (2013), um filme chinês dirigido por Ning Hao

Belas-Artes
 No Man's Land, uma escultura de Charles Sargeant Jagger

Literatura e teatro

 No Man's Land: Uma viagem de investigação através do Quênia e da Tanzânia, um livro de 1994 de George Monbiot
 No Man's Land (livro) um livro de coleção de contos de 1917 por H. C. McNeile, descrevendo a Primeira Guerra Mundial.
 No Man's Land (áudio drama), um áudio drama de 2006  baseado na série de televisão Doctor Who
 Batman: No Man's Land, crossover de quadrinhos da DC Comics de 1999 a 2000 com foco no universo do Batman.
 No Man's Land (manga), uma série de mangas inglesa
 No Man's Land (jogar), de Harold Pinter
 No Man's Land, uma novela de Graham Greene
 Nomansland, uma novela de 1993 de David G. Compton
 No Man's Land, Teatro de hip-hop por Marc Bamuthi Joseph
 No Man's Land, uma novela de Simon Tolkien

Música

Gravadoras
 No Man's Land (gravadora), uma gravadora alemã com sede em Würzburg, Alemanha

Álbuns
No Man's Land (Jacques Higelin), 1978
No Man's Land (Lene Lovich), 1982
No Man's Land (Souls of Mischief), 1995
No Man's Land, um álbum de 1985 de Terry Riley
No Man's Land, um álbum de 2006 de DMZ//38
Nomansland, um álbum de 2011 de Milk Inc.

Canções
"No Man's Land" (Eric Bogle), 1976
"No Man's Land" (Billy Joel), 1993
"No Man's Land" (John Michael Montgomery), 1995
"No Man's Land" (Beverley Knight), 2007
"No Man's Land" (Kumi Koda song), 2012
“No Man's Land", uma canção de Syd Barrett no álbum The Madcap Laughs
"No Man's Land", uma canção de Alice Cooper para o álbum DaDa
"No Man's Land", uma canção de Download no álbum Furnace
"No Man's Land", uma canção de Mike Oldfield no álbum Tres Lunas
"No Man's Land", uma canção de OMD no álbum English Electric
"No Man's Land", uma canção de Bob Seger no álbum Against the Wind
"No Man's Land", uma canção de Soul Asylum no álbum While You Were Out
"No Man's Land", uma canção de Sufjan Stevens no álbum The Avalanche: Outtakes and Extras from the Illinois
"No Man's Land", uma canção de Tanya Tucker no álbum 16 Biggest Hits

Televisão
 "No Man's Land" (CSI: Miami)
 "No Man's Land" (Grey's Anatomy)
 "No Man's Land" (Stargate Atlantis)

Videogames
 No Man's Land (vídeo game), um vídeo game de 2003

Esporte
 O back court, uma quadra de tênis

Veja também
Terra nullius — terra não reivindicada por nenhum Estado soberano

Desambiguações de cinema
!Desambiguações mal formatadas